Юрий Черезов:
 Черезов, Юрий Захарович (1924—1985) — токарь Челябинского тракторного завода имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда (1971).
 Черезов, Юрий Сергеевич (1933—2014) — бригадир Чепецкого леспромхоза (Кировская область), Герой Социалистического Труда (1971).